Њукирк има више значења:
 Њукирк (Нови Мексико)
 Њукирк (Оклахома)